Ploquin ist der Familienname folgender Personen:
 Raoul Ploquin (1900–1992), französischer Filmproduzent, Journalist, Dialogautor, Gelegenheitsregisseur und Verbandsfunktionär
 Yohann Ploquin (* 1978), französischer Handballspieler